«Ауда́кс Италья́но» () — чилийский футбольный клуб из пригорода Сантьяго Ла-Флорида.

История 
Основан итальянцами в 1910 году и был принят в Первый дивизион чилийской футбольной лиги. Клуб четыре раза становился чемпионом Чили. В 2006 году «Аудакс Итальяно» впервые в своей истории квалифицировался для участия в международных соревнованиях, приняв участие в Кубке Либертадорес и Южноамериканском кубке 2007. Затем был участником групповой стадии Кубка Либертадорес 2008.

Самыми главными соперниками «Аудакс Итальяно» являются две другие «иммигрантские» команды Сантьяго — «Унион Эспаньола» (испанцы) и «Палестино» (палестинские арабы).

Домашний стадион команды — «Ла-Флорида».

Достижения 
 Чемпион Чили (4): 1936, 1946, 1948, 1957
 Участник Высшего дивизиона чемпионата Чили: 1933—1971, 1977—1986, 1996—
 Участник Кубка Либертадорес (2): 2007, 2008 (групповая стадия)
 Участник Южноамериканского кубка (1): 2007 (второй квалификационный раунд)
 Участник Кубка КОНМЕБОЛ (1): 1998 (первый раунд)

Известные футболисты 
  Оскар Карраско — футболист года в Чили (1953)
  Рауль Агила — футболист года в Чили (1965)
  Карлос Вильянуэва — футболист года в Чили (2007)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба